Kosteletz kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kostelec u Holešova, ort, Zlín, 
 Kostelec na Hané, ort, Olomouc, Okres Prostějov, 
 Kostelec nad Vltavou, ort, Södra Böhmen, 
 Kostelec (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar